Air Whitsunday, compagnie aérienne charter basée en Australie ;
 Comté de Whitsunday, zone d'administration locale au nord du Queensland en Australie ;
 Île Whitsunday, la plus grande île de l'archipel des îles Whitsunday ;
 Îles Whitsunday, archipel d'Australie situé au large des côtes du Queensland ;
 Parc national des îles Whitsunday, parc national autour de l'île Whitsunday et de son archipel ;
 Région de Whitsunday, nouvelle zone d'administration locale dans le nord du Queensland en Australie.